Rommersheim ist ein geographischer Name:
 Rommersheim, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Rommersheim (Wörrstadt), Stadtteil von Wörrstadt im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz